Nature's Light er det ellevte studiealbum fra den britisk/amerikanske folkrockgruppe Blackmore's Night. Det blev udgivet d. 12. marts 2021.

Spor 
Alle sange er skreve taf Ritchie Blackmore og Candice Night, bortset fra hvor andet er noteret.

Hitlister

Referencer

Eksterne henvisninger 

Blackmore's Night album
Album fra 2021